Die Abkürzung QSM steht für:
 Quality of Service Management, englisch für Qualitätssicherungs-Management; siehe auch Qualitätssicherung
 Qualitätssicherungsmaßnahmen; siehe auch Qualitätssicherung
 Qualitätssicherungsmittel, die seit dem Sommersemester 2012 die Studiengebühren an Universitäten in Baden-Württemberg ersetzen, siehe Studiengebühren in Deutschland.
 Qualitätssystem Musikschulen
 Quantitative Software Management
 Quality Systems Manager
 Quick Start Module
 Quality Science and Mathematics
 Quite Specific Media
 Queued Serial Module {QSM =SCI (UART – asynchron) + QSPI (Serial Peripheral Interface (SPI) – synchron)}
 den IATA-Code für den Flugplatz Uetersen

 
QSM